Šachtar (ukrajinsky шахтар – havíř) může být:

 FK Šachtar Doněck – ukrajinský fotbalový klub
 Šachtar Soligorsk – běloruský hokejový klub
 PFK Šachtar Sverdlovsk – zaniklý ukrajinský fotbalový klub

Související články 

 Baník